est le titre d'un roman de Philip Roth, et d'un film qui en a été tiré. Les titres français sont : 
 La Tache pour le livre de Philip Roth, publié en 2000 aux États-Unis, paru en français le  aux éditions Gallimard et ayant reçu la même année le prix Médicis étranger
 La Couleur du mensonge (ou La Tache au Québec) pour le film de Robert Benton, sorti en 2003.